Annapol – wieś w powiecie jarocińskim
 Annapol – dawna wieś w Turcji, przysiółek Adampola